На 1 января 2020 года в Пермском крае насчитывалось 111 муниципальных образований — 26 городских округов, 13 муниципальных округов, 7 муниципальных районов и 65 сельских поселений.

Гербы городских округов Пермского края

Гербы муниципальных округов Пермского края

Гербы муниципальных районов Пермского края

Первые гербы 
17 июля 1783 года императрицей Екатериной II были Высочайше утверждены гербы Перми (старый герб) и уездных городов Пермской губернии Кунгура, Соликамска, Чердыни, Обвинска, Оханска и Осы.

См. также 
 Флаги Пермского края

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 heraldicum.ru/Пермский край

Гербы Пермского края
Пермский край
Пермский край